Chaflán puede referirse a:

 Chaflán, humorista cubano cuyo nombre real es Argelio García Rodríguez.
 Chaflán u ochava, medida urbanística y arquitectónica de matar las esquinas.
 Chaflán, medida en piezas de mobiliario de matar las esquinas.